

Муллакаєво — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Муллакаєво — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Муллакаєво — присілок, Караідельський район, Башкортостан